Vlasov (dezambiguizare)- nume de persoană de origine rusă. Reprezentanți:
 Anatolie Vlasov (n. 1908) - profesor de fizică teoretică la Universitatea din Moscova, autor al ecuațiilor Vlasov din fizica plazmei.
 Andrei Vlasov (n. 1901) - general sovietic
 Iurie Vlasov (1935–2021) - halterofil sovietic
 Mihail Vlasov (n.1961) - politician român.